Маттен-бай-Интерлакен () — коммуна в Швейцарии, в кантоне Берн.

Входит в состав округа Интерлакен. Население составляет 3618 человек (на 31 декабря 2006 года). Официальный код — 0587.

Ссылки 
 Официальная страница